Łysak ist eine polnische geographische Ortsbezeichnung:
 Łysak (Wielbark), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1933: Lysack, 1933 bis 1945 Kahlfelde, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Łysak (Berg), Anhöhe (427 m) im Schlesischen Hochland (Krakau-Tschenstochauer Jura), Woiwodschaft Schlesien

Siehe auch: Lysak